Cracks steht für:

 Cracks (Album), Studioalbum (2010) der dänischen Singer-Songwriterin Nabiha
 Cracks (Film), britischer Spielfilm aus dem Jahr 2009

Siehe auch:
 Craggs
 Crex
 Crack